«The Big Revival» — шестнадцатый студийный альбом американского кантри-певца Кенни Чесни, выпущенный 23 сентября 2014 года на лейбле Blue Chair, Columbia Nashville. Альбом стал золотым по данным RIAA.

Об альбоме 
Релиз диска состоялся 23 сентября 2014 года на лейбле Blue Chair, Columbia Nashville.
Альбом дебютировал на первом месте американского кантри хит-парада Top Country Albums и на позиции № 2 в мультжанровом чарте Billboard 200.
Это его 10-й чарттоппер в хит-параде музыки кантри. Чесни был на позиции № 1 в Top Country Albums с альбомами , Life on a Rock (2013), Welcome to the Fishbowl (2012 и № 2 в B200), Hemingway’s Whiskey (2010 и № 1 в B200), Lucky Old Sun (2008 и № 1 в B200), Just Who I Am: Poets & Pirates (2007 и № 3), The Road and the Radio (2005 и № 1 в B200), Be As You Are (Songs From an Old Blue Chair) (2005 и № 1 в B200), When the Sun Goes Down (2004 и № 1 в B200) и No Shirt, No Shoes, No Problems (2002 и № 1 в B200).

Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Billboard, Allmusic.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Итоговые годовые чарты

Синглы

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Columbia Records
Альбомы Кенни Чесни